Карапчо́в () — село в Вижницком районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2158 человек. Телефонный код — 3730. Код КОАТУУ — 7320583001.

Местный совет 
59225, Черновицкая обл., Вижницкий р-н, с. Карапчов

Примечания

Ссылки 
 Карапчов на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Вижницкого района